Herradura (spanisch für ‚Hufeisen‘) bezeichnet:

 Herradura (Formosa), Ort in Argentinien
 Herradura (Kuba), Ort auf Kuba
 La Herradura, Ort in Spanien (Provinz Granada)
 La Herradura (Almería), Ort in Spanien
 Playa La Herradura, Strandort und frühere Hafenbucht bei Coquimbo, Chile
 Tequila Herradura, eine Spirituosenmarke